Adam Ries (1492-1559) – matematico, scienziato e storico tedesco.
Riese Pio X – comune italiano in provincia di Treviso.
Riese (Riese: Kingdom Falling) – webserie del 2010.